Monfort (Gers), een dorp in het Franse departement Gers
Monfort (motorfiets), een Spaans historisch motorfietsmerk
Maxime Monfort, een Belgisch wielrenner